Matchbox (englisch für Streichholzschachtel) ist: 
 Matchbox, Markenbezeichnung für Spielzeugautos des Mattel-Konzerns
 ein Anpassungsgerät in der Hochfrequenztechnik, siehe Anpassungsnetzwerk
 Matchbox (Band), britische Rockabilly Band
 Matchbox (Fenstermanager), Open-Source-Fenstermanager für das X Window System
 Matchbox (Lied), Rockabilly-Song von Carl Perkins aus dem Jahr 1957

Siehe auch:
 matchbox twenty, Rockband aus Orlando, Florida